Kampf um Troja bezeichnet:
 Trojanischer Krieg

 Kampf um Troja (Film), italienischer Sandalenfilm aus dem Jahr 1961

 Der Kampf um Troja (Sagen), eine bearbeitete Sagensammlung für Jugendliche von Paul Hühnerfeld